OIB – Ordine di cavalleria britannico istituito nel 1917
 OIB – Ocean Insland Basaltic, tipo di rocce basaltiche delle isole oceaniche
 OIB – è il codice identificativo del cittadino croato, analogo al codice fiscale italiano